Конче — топоним:
 в Болгарии
 Конче — село в Кырджалийской области;
 в Северной Македонии
 Конче — община;
 Конче — село в общине Конче.